Кримський похід на Московщину (1507)
 Кримський похід на Москву (1517)
 Кримський похід на Московщину (1521)
 Кримський похід на Московщину (1541)
 Кримський похід на Тулу (1552)
 Кримський похід на Москву (1571)
 Молодинська битва
 Кримський похід на Московщину (1591)

Див. також 
 Кримські походи